Дизфуль:

 Дизфуль — город на западе Ирана в остане Хузестан, административный центр шахрестана Дизфуль.
 Дизфуль — один из 20 шахрестанов (областей) иранской провинции Хузестан.